Мескалитос има више значења:

 Мескалитос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескалитос (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мескалитос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику